Vladimír Weiss (1939), ex calciatore cecoslovacco, ora di nazionalità slovacca
Vladimír Weiss (1964), figlio di Weiss, ex calciatore cecoslovacco e allenatore slovacco
Vladimír Weiss (1989), nipote di Weiss, calciatore slovacco